Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kuzniecowsku - parafia rzymskokatolicka w Kuźniecowsku, należy do dekanatu Równe w diecezji łuckiej.

Duszpasterze

Proboszcz 
 ks. Andrzej Walczuk SAC - od 1995 do ??
 ks. Władysław Łukasiewicz SAC - od ??

Parafie diecezji łuckiej
Parafie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny